Filmes
 Just like a Woman (1923), produção muda com Marguerite De La Motte e George Fawcett
 Just like a Woman (1939), produção britânica com Felix Aylmer e David Burns 
 Just like a Woman (1967), produção britânica com Wendy Craig e Francis Matthews 
 Just like a Woman (1992), produção britânica com  Julie Walters e Adrian Pasdar 
 Just like a Woman (2012), produção estadunidense com Sienna Miller e Golshifteh Farahani 

Música
 Just like a Woman (canção), gravada por Bob Dylan